

Geografie
 Wageweg (Alkmaar)
 Wagenweg (Amstelveen)
 Wagenweg (Haarlem)
 Wagenweg (Huissen)
 Wagenweg (Huizen)
 Wagenweg (Katwoude)
 Wagenweg (Kuinre)
 Wagenweg (Nunspeet)
 Wagenweg (Oudkarspel)
 Wagenweg (Purmerend)
 Wagenweg (Ter Apel)

Scheepvaartroute
 Wagenweg (zeeroute)